De 13e editie van de Amgen Ronde van Californië vond in 2018 plaats van 13 tot en met 19 mei. De start was in Long Beach, de finish in Sacramento. De ronde maakt deel uit van de UCI World Tour 2018. De titelverdediger was de Nieuw-Zeelander George Bennett. Deze editie werd gewonnen door de Colombiaan Egan Bernal.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Klassementenverloop

Vrouwen 
De vierde editie van de Amgen Breakaway From Heart Disease Women's Race Empowered with SRAM maakte deel uit van de derde editie van de UCI Women's World Tour 2018. De wedstrijd werd verreden van 17 tot 19 mei tijdens de laatste drie dagen bij de mannen. Aanvankelijk zou de laatste etappe samenvallen met de eerste bij de mannen, maar door de verschuiving van een week overlapte de wedstrijd met de Spaanse rittenkoers Emakumeen Bira. Hierdoor waren slechts vier van de beste vijftien teams aanwezig. Ook titelverdedigster Anna van der Breggen was niet aanwezig. Katie Hall, die de vorige editie verloor met één seconde, won deze editie door met ruime voorsprong de tweede etappe te winnen op South Lake Tahoe.

2018
UCI World Tour 2018
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018